Ве́кслер () — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Векслер, Абрам Иосифович (1910—2003) — советский живописец. 
 Векслер, Абрам Соломонович (1905—1974) — советский художник-постановщик.
 Векслер, Александр Григорьевич (1931—2016) — советский и российский археолог.
 Векслер, Ася Исааковна (род. 1943) — израильский поэт и художник-график.
 Векслер, Беньямин (1898—1944) — французский писатель, драматург и сценарист, философ, эссеист.
 Векслер, Бернардо (1925—1992) — аргентинский шахматист.
 Векслер, Борис Моисеевич (Векслер-Влэстару, 1922—1993) — молдавский писатель и журналист.
 Векслер, Владимир Иосифович (1907—1966) — советский физик-экспериментатор, профессор.
 Векслер, Гленн (род. 1963)— американский художник. 
 Векслер, Джерри (1917—2008) — американский музыкальный продюсер.
 Векслер, Дэвид (1896—1981) — американский психолог и психиатр, создатель тестов измерения интеллекта (шкала Векслера).
 Векслер, Иван Иванович (1885—1954) — советский литературовед, критик.
 Векслер, Клара Гершевна (1939—2009) — советский и российский педагог.
 Векслер, Климентий Иосифович (род. 1932) — российский скрипач и педагог.
 Векслер, Людмила Филипповна (1909—1966) — советский востоковед, переводчица.
 Векслер, Михаил Соломонович (1898—1959) — советский художник-постановщик.
 Векслер, Пётр Ефимович (Вексляров, 1911—1994) — украинский актёр и телеведущий, известный как «дед Панас».
 Векслер, Пол (род. 1938) — израильский лингвист.
 Векслер, Сергей Мейлехович (род. 1961) — советский и российский актёр, режиссёр, педагог.
 Векслер, Хаскелл (1922—2015) — американский кинооператор, сценарист и продюсер.
 Векслер, Юлиан Абрамович (род. 1934) — казахский советский и немецкий учёный-механик в области горного дела.
 
 Векслер Дину, Меди (урождённая Маргарета Векслер, 1909—2016) — румынская художница.

Уэкслер 
 Уэкслер, Ник (род. 1978) — американский актёр.
 Уэкслер, Рене (более известна под фамилией Тейлор; род. 1933) — американская актриса, комедиантка, режиссёр и сценарист.

Другое 
 Векслер — кратер на обратной стороне Луны.